UFC Fight Night: Ли vs. Оливейра (англ. UFC Fight Night: Lee vs. Oliveira), также известный как UFC Fight Night 170 и UFC on ESPN+ 28  — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 14 марта 2020 года на спортивной арене "Ginásio Nilson Nelson" в столице Бразилии городе Бразилиа. На фоне развивающейся пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 турнир проходил без зрителей.

В главном бою вечера Шарлис Оливейра победил Кевина Ли удушающим приёмом в 3-м раунде. В со-главном бою вечера Гилберт Бёрнс победил Демиана Майя техническим нокаутом в 1-м раунде.

Подготовка турнира 
В качестве главного события турнира стал бой в лёгком весе между бывшим претендентом на временный чемпионский титул американцем Кевином Ли (#8 в рейтинге) и бразильцем Шарлисом Оливейрой (#13 в рейтинге).

Изменения карда 
На турнире был запланирован бой в среднем весе между Брэдом Таваресом и Антониу Карлусом Жуниором. Однако, Таварес был вынужден выйти из боя из-за травмы передней крестообразной связки. Его заменил Махмуд Мурадов. В свою очередь, Карлус Жуниор получил неизвестную травму, и поединок был отменен.

На турнире был запланирован бой в женском минимальном весе между Пейдж Ванзант и Амандой Рибас. Тем не менее, Ванзант была вынужден выйти из боя из-за нераскрытой травмы. Ванзант попросила перенести бой на месяц позже, но Рибас решила остаться на этом турнире, и Ранда Маркос согласилась на участие в турнире в качестве замены.

На турнире был запланирован бой в наилегчайшем весе между Су Мудаерцзи и Бруну Силва. Однако из-за вспышки коронавирусной инфекции Су был вынужден отказаться от участия в этом мероприятии, поскольку он не собирался уезжать из страны, чтобы подготовиться к бою, и его заменил чешский дебютант Давид Дворжак.

Пандемия COVID-19. 
12 марта UFC объявила, что этот турнир будет проведён без участия зрителей после того, как Ибанис Роша, губернатор Федерального округа (где находится Бразилиа), объявил, что большие мероприятия будут приостановлены или закрыты в течение 5 дней из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и двух больных, выявленных непосредственно в Бразилиа. Запланированный на четверг пресс-день UFC и церемония взвешивания в пятницу были отменены. Официальные утренние взвешивания в пятницу были единственной официальной процедурой для бойцов, которые также были проведены за закрытыми дверями.

Участники турнира 

(*) Боец снялся с турнира, (**) Бой отменён

Церемония взвешивания 
Во время взвешивания Кевин Ли весил 158,5 фунтов, что на 2,5 фунта больше предела для боя в лёгком весе без титула, равного 156 фунтов. Он был оштрафован на 20% своего гонорара, а его бой с Оливейрой проходил в промежуточном весе.

Результаты официальной церемонии взвешивания.

Результаты турнира

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Бой вечера: Майра Буэно Силва vs. Марина Мороз
 Выступление вечера: Шарлис Оливейра и Гилберт Бёрнс

Гонорары бойцов 

Ниже приводится информация о выплатах бойцам по результатам турнира. Общая раскрытая выплата за мероприятие составила 1 784 500 долларов.

Последствия турнира 
17 марта 2020 года после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Ренату Мойкану (бывший #7) покинул Топ-15 полулёгкого веса из-за смены весовой категории.

Тайсон Нэм (бывший #15) покинул Топ-15 наилегчайшего веса.

Анджела Хилл (бывшая #15) покинула Топ-15 женского минимального веса.

См. также 

 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Спорт в Бразилии в 2020 году
Турниры UFC Fight Night